Mats Johan Sundin, švedski hokejist, * 13. februar 1971, Švedska, Finska.

Sundin je v švedski ligi igral za kluba Nacka HK in Djurgårdens IF, s slednjim je v sezoni 1989/90 osvojil tudi naslov državnega prvaka, večino kariere pa je preigral v ligi NHL, štiri sezone za Quebec Nordiques, trinajst sezon za Toronto Maple Leafs, od katerih je bil enajst sezon kapetan, in zadnjo sezono za Vancouver Canucks. Skupno je v ligi NHL odigral 1346 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 564 golov in 785 podaj oziroma dosegel 1349 točk, in 91 tekem končnice, na katerih je dosegel 38 golov in 44 podaj oziroma 82 točk.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in sedmih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik treh zlatih, ene srebrne in dveh bronastih medalj.

Leta 2012 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 2013 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih in Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska mladinska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 25
| 10
| 8
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 34
| 10
| 8
| 18
|
| 16
|
| 8
| 7
| 0
| 7
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 90/91
|
| 80
| 23
| 36
| 59
| -24
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| 0
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 7
| 5
| 12
| 7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 33
| 43
| 76
| -19
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 6
| 8
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 92/93
|
| 80
| 47
| 67
| 114
| +21
| 96
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| -4
| 6
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 32
| 53
| 85
| +1
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 5
| 9
| 14
| +13
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 12
| 7
| 2
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 23
| 24
| 47
| -5
| 14
|
| 7
| 5
| 4
| 9
| -2
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 95/96
|
| 76
| 33
| 50
| 83
| +8
| 46
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| -8
| 4
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 4
| 3
| 7
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 41
| 53
| 94
| +6
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 33
| 41
| 74
| -3
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 31
| 52
| 83
| +22
| 58
|
| 17
| 8
| 8
| 16
| +2
| 16
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 99/00
|
| 73
| 32
| 41
| 73
| +16
| 46
|
| 12
| 3
| 5
| 8
| -4
| 10
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 28
| 46
| 74
| +15
| 76
|
| 11
| 6
| 7
| 13
| +5
| 14
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 41
| 39
| 80
| +6
| 94
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +5
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 5
| 4
| 9
| +4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 75
| 37
| 35
| 72
| +1
| 58
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| -1
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 6
| 4
| 10
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 81
| 31
| 44
| 75
| +11
| 52
|
| 9
| 4
| 5
| 9
| -2
| 8
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 05/06
|
| 70
| 31
| 47
| 78
| +7
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 3
| 5
| 8
| +1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 06/07
|
| 75
| 27
| 49
| 76
| -2
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 07/08
|
| 74
| 32
| 46
| 78
| +17
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 08/09
|
| 41
| 9
| 19
| 28
| -5
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1515
| bgcolor="#7FFF00" | 650
| bgcolor="#7FFF00" | 862
| bgcolor="#7FFF00" | 1512
| bgcolor="#7FFF00" | +113
| bgcolor="#7FFF00" | 1247
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 76
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Vancouver Canucks
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Prvi izbori nabora lige NHL
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih